Proseč ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Gemeinde Proseč u Humpolce, Okres Pelhřimov
Gemeinde Proseč pod Ještědem, Okres Liberec
Gemeinde Proseč u Skutče, Okres Chrudim
Gemeinde Proseč pod Křemešníkem, Okres Pelhřimov
Proseč nad Nisou, Ortsteil von Jablonec nad Nisou, Okres Jablonec nad Nisou 
Proseč, Ortsteil von Záhoří u Semil, Okres Semily
Proseč, Ortsteil von Žernov u Semil, Okres Semily
Proseč, Ortslage von Březina, Okres Brno-venkov; siehe Proseč (Březina)
Proseč, Ortsteil von Kámen, Okres Havlíčkův Brod; siehe Proseč (Kámen) 
Proseč, Ortsteil von Pošná, Okres Pelhřimov 
Proseč, Ortsteil von Seč u Nasavrk, Okres Chrudim
Proseč-Obořiště, Ortsteil von Nová Cerekev, Okres Pelhřimov 
Česká Proseč, Ortsteil von Úbislavice, Okres Pelhřimov
Horní Proseč, Ortsteil von Jablonec nad Nisou, Okres Jablonec nad Nisou 
Pustá Proseč, Ortsteil von Nová Paka, Okres Jičín
Proseč (Proschwitz), nach 1945 aufgelassenes Dorf bei Hlavice, Okres Liberec